Го́моновка () — остановочный пункт грузо-пассажирских поездов, расположенный на неэлектрифицированной железнодорожной ветке Верейцы — Гродзянка линии Минск — Осиповичи в Осиповичском районе, Могилёвская область, Беларусь.

Расположен между остановочными пунктами Осово и Уборок.

По состоянию на 2020 год грузо-пассажирские перевозки с высадкой на остановочном пункте выполняются ежедневно два раза в день тепловозом М62 по маршруту Осиповичи I — Гродзянка. Примерное время в пути со всеми остановками от станции Осиповичи I (начало полного маршрута) — 1 час 2 минуты, от станции Верейцы — 37 минут, от станции Гродзянка — 27 минут.

Ближайшие населённые пункты — деревни Жуковка и Кричевец — расположены примерно в 1,2 и 1,5 км юго-восточнее и восточнее платформы соответственно. Деревня Гомоновка находится около 2,5 км на запад от платформы.

См. также 

 Белорусская железная дорога

Ссылки 
 Расписание электропоездов
 Информация об остановочном пункте
 Информация об остановочном пункте
 Описание ветки Верейцы - Гродзянка

Остановочные пункты Могилёвского отделения Белорусской железной дороги